Guillermo Federico de Wied (Wilhelm Friedrich Heinrich von Wied; Neuwied, Renania-Palatinado Alemania, 26 de marzo de 1876-Predeal, Rumanía, 18 de abril de 1945), más conocido simplemente como Guillermo de Wied, era príncipe de la casa de príncipes mediatizados de Wied.

Fue el tercer hijo de Guillermo Germán, V príncipe de Wied (hermano de la reina Isabel de Rumania) y de su esposa, la princesa María de los Países Bajos.

Matrimonio e hijos 
De su enlace el 30 de noviembre de 1906 con la princesa Sophie Helene Cecile de Schönburg-Waldenburg dejó un hijo, Carlos Víctor (nacido en 1913), que heredó los derechos a la corona albanesa, pero que murió sin descendencia el 8 de diciembre de 1973, y una hija, María Leonor.

Vida pública 
Fue oficial del ejército alemán y ocupó diversos puestos con eficacia. En 1913 fue propuesto como príncipe de Albania, que las potencias habían decidido hacer independiente. Se le designó por acuerdo entre las potencias, y el 21 de febrero de 1914, dieciocho delegados albaneses (uno por distrito) fueron al castillo de Neuwied y ofrecieron la corona al príncipe, que aceptó. 

Llegó a Durrës el 7 de marzo de 1914. A los pocos días se produjo una revuelta musulmana en el centro del país, dirigida por la familia Toptani y Essad Pasha (miembro de esta familia), que pedían la reincorporación a Turquía con autonomía. El príncipe se refugió el 23 de mayo de 1914 en el buque italiano Misurata, anclado en Durazzo, y salió del país el 3 de septiembre.

Murió en Sinaia, Rumanía, el 18 de abril de 1945. Está enterrado en la Catedral Evangélica de Bucarest.

Fue autor del libro “Denkschrift uber Albanien” (1917).

Honores

Ancestros

Referencias 

Historia de Albania
Casa de Wied
Príncipes de Albania
Wied, Guillermo
Nacidos en Neuwied
Personas de la Provincia del Rin